Farges è il nome di alcuni comuni francesi:

Farges – Ain
Farges-Allichamps – Cher
Farges-en-Septaine – Cher
Farges-lès-Chalon – Saona e Loira
Farges-lès-Mâcon – Saône-et-Loire
Les Farges – Dordogna